

Pessoas
David Trimble

Localidades
Trimble (Missouri)
Trimble (Ohio)
Trimble (Tennessee)
Condado de Trimble

Outros
Quintino Trimble
Trimble Navigation - Empresa de capital aberto.

Desambiguação